

Biografia 
È conosciuta per una serie di matrimoni di un certo livello:  Si sposò con Ron Rice, fondatore dell'Hawaiian Tropic suntan lotion company dal 1991 al 1993. Dal suo matrimonio ebbe un bambino chiamato Sterling. Si sposò successivamente con l'attore Jean-Claude Van Damme a Bangkok, in Thailandia, nel febbraio 1994. Il loro matrimonio durò fino a novembre 1997. 

Nel 1999 LaPier sposò Mark Reynolds Hughes, fondatore di Herbalife, che morì l'anno  seguente.

Filmografia parziale 
 Street Fighter - Sfida finale (Street Fighter), regia di Steven E. de Souza (1994)
 Delta Force - Missione esplosiva (Operation Delta Force 3: Clear Target), regia di Mark Roper (1999)

Note

Collegamenti esterni